Kazubiec – przysiółek wsi w woj. świętokrzyskim, pow. włoszczowskim, w gminie Włoszczowa
 Kazubiec – wzgórze we wsi Trzebniów w woj. śląskim (Wyżyna Częstochowska)